Алекса́ндр Александрович Алексе́ев (, 18 (5 по старому стилю) августа 1901, Казань — 9 августа 1982, Париж) — французский , книжный иллюстратор, аниматор русского происхождения. Изобретатель игольчатого экрана (патент № 387554 от 11 июля 1935 года).

Биография 
Родился в Казани 18 августа 1901 года. Детство провел в Константинополе, где служил военным атташе его отец (он скончался во время служебной командировки в Берлин в 1905 году). В 1905 г. семья вернулась в Россию. В 1912-1917 гг. учился в Первом кадетском морском корпусе в Петербурге. Предположительно, учился в гимназии при Лазаревском институте восточных языков. Когда началась Октябрьская революция, он уехал к родственникам в Уфу, там некоторое время занимался в Школе искусств, организованной Д. Бурлюком. В 1919 году бежал из Уфы, добрался до Владивостока, где во время Гражданской войны служил моряком. В январе 1920 г. принял решение покинуть Россию: через Японию, Китай, Индию и Египет перебрался в Англию. В 1921 г. обосновался в Париже, став учеником и помощником С. Судейкина. В 1922-1925 гг. работал декоратором-исполнителем во многих парижских театральных труппах: у Н.Ф. Балиева в «Летучей мыши», в театре «Knock» Ж. Ромэна, выполнял заказы для театральных постановок Ж. Питоева, Ф.Ф. Комиссаржевского, Г. Бати, «Русского балета» С.П. Дягилева. Посещал занятия в Академии Гранд Шомьер. В 1923 г. женился на актрисе труппы Ж. Питоева Александре Гриневской.

С 1925 г. при поддержке писателя Ф. Супо и издателя Ж. Шифрина стал получать заказы на иллюстрирование книг. Первые его опыты были связаны с трудоёмкой техникой торцовой гравюры — «Нос» («Le Nez») Н.В. Гоголя (1925-1926), «Аптекарша» («La pharmacienne») Ж. Жироду (1926) и «Настоятель монастыря» («L'abbe de l'abbaye») Ж. Женбаха (1927); затем последовали работы в технике литографии, акватинты, офорта. В конце 1920-х годов с иллюстрациями Алексеева вышли малотиражные издания французских переводов: гоголевских «Записок сумасшедшего» («Journal d'un fou, 1927»), пушкинских «Пиковой дамы» («La Dame de pique», 1928) и «Повестей Белкина» («Les récits d’Ivan Pétrovitch Bielkine», 1930), а также другие книги. В 1929 г. в Париже тиражом 100 экземпляров была издана одна из наиболее значительных графических работ Алексеева – цикл из ста иллюстраций к «Братьям Карамазовым» («Les frères Karamazov») Достоевского. Ещё один монументальный графический цикл – гравюры к «Дон Кихоту» Сервантеса (1936) – до сих пор остаётся неизданным.

В начале 1930-х гг. Алексеев под впечатлением от экспериментальных фильмов «Механический балет» Ф. Леже и «Идея» Б. Бартоша обратился к кинематографу. Он изобрел новый способ съемки анимационных фильмов — с помощью игольчатого экрана, а 1933 г. вместе со своей ученицей и будущей женой Клер Паркер (1906-1981) реализовал это изобретение в восьмиминутном анимационном фильме «Ночь на Лысой горе» на музыку М.П. Мусоргского.

В 1940 г. переехал в США, однако после войны вернулся в Париж, где продолжил работать над анимационными фильмами: это были «Нос» (по повести Гоголя, 1963), пролог и эпилог к фильму «Процесс» по роману Ф. Кафки (режиссёр О. Уэллс, 1962), «Картинки с выставки» и «Три темы» (1972 и 1980; оба – по музыкальным темам Мусоргского). Неслучайно уже после того, как на игольчатом экране были созданы первые фильмы, Алексеев с его помощью выполнил огромные графические циклы – иллюстрации к «Доктору Живаго» («Le docteur Jivago») Пастернака (1959), «Игроку» («Le joueur») Достоевского (1967), представляющие собой своеобразные раскадровки сюжетов произведений. В частности, к роману «Доктор Живаго» на игольчатом экране были выполнены 202 иллюстрации.

Среди значительных графических работ Алексеева послевоенного времени – иллюстрации к «Слову о полку Игореве» («Chant du prince Igor», 1950), «Сказкам» («Contes») Э. Т. А. Гофмана (1960), «Искушению Запада» («La tentation de l’Occident») А. Мальро (1979).

В общей сложности с иллюстрациями Алексеева вышло около пятидесяти книг.

Особое место в его творческом наследии занимает цикл иллюстраций (120 акватинт) к «Анне Карениной» («Anna Karénine») Л.Н. Толстого, выполненный в 1951–1957 гг. Это издание было выпущено в Париже в 1997 г. тиражом 20 экземпляров в виде папки эстампов.

Умер художник 9 августа 1982 года в Париже.

Книги, оформленные А.А. Алексеевым во Франции 

 Giraudoux, J. La pharmacienne / couverture dessinée et bois gravés par Alexeiëff . – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1926.
Gogol, N. Journal d’un fou / gravures de А. Alexeïeff ; traduction de B. de Schloezer et J. Schiff rin. – Paris: J. Schiff rin, Éditions de la Pléiade, [1927].
Hemon, L. Maria Chapdelaine: Récit du Canada Français / édition illustrée de vingt-cinq lithographies originales par A. Alexeieff . – Paris: Éditions du Polygone, 1927.
Genbach, J. L’abbé de l’abbaye: Poèmes supernaturalistes / 16 bois gravés d’Alexandre Alexeïeff . – Paris: La Tour d’Ivoire, 1927.
Genbach, J. Satan à Paris / сouverture illustrée d’Alexandre Alexeief. – Paris: H. Meslin, éditeur, 1927.
Blake, W. Chants d’innocence et d’expérience / traduit de l’anglais par M.L. et Philippe Soupault. – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1927.
Maurois, A. Voyage au pays des Articoles / eaux-fortes et bois en couleurs par Alexandre Alexeïeff . – Paris: J. Schiff rin, 1927.
Maurois, A. Les Anglais / précédé d’une opinion sur les Français, par C. Washburn, traduite par André Maurois; eau-forte d’Alexeieff . – Paris: Editions des Cahiers libres, 1927.
Giraudoux, J. Jean Giraudoux. Marche vers Clermont / avec un portrait de l’auteur par Alexeieff . – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1928.
Giraudoux, J. La pharmacienne. – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1928.
Giraudoux, J. Siegfried et le Limousin / lithographies d’Alexeieff . – Paris: Aldes, 1928.
Soupault, Ph. Le roi de la vie: Contes / avec un portrait de l’auteur par Alexeieff . – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1928.
Apollinaire, G. Les épingles, contes / avec un portrait par Alexeieff et une introduction de Philippe Soupault. – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1928.
Apollinaire, G. Guillaume Apollinaire. Les épingles: Contes / avec un portrait par Alexeieff et une introduction de Philippe Soupault. – Paris: Éditions des Cahiers libres, 1928.
Kessel, J. Les nuits de Sibérie / eaux-fortes de Alexeieff . – [Paris]: Flammarion, [1928].
Perrault, Ch. Contes / suite de 11 lithographies par A. Alexeieff , Yves Alix, Georges Annenkoff , Maurice Berdon, André Dignimont, Raphaël Drouart, Adrien Ekman, Berthold Mahn, Jacqueline Marval, Touchagues et Germaine Willard. – Paris: R. Hilsum, 1928.
Green, J. Mont-Cinère: 1re édition complete / eau-forte d’Alexeieff – Paris: Plon, 1928.
Morand, P. Bouddha vivant / eaux-fortes d’Alexeieff … – Paris: B. Grasset, 1928.
Pouchkine, А. La Dame de pique / adaptation française de Prosper Mérimée; bois gravés en couleurs de A. Alexeieff . – Paris: J. E. Pouterman,1928.
Dostoievsky, F. Les frères Karamazov / traduction de B. de Schloezer; сent lithographies de Alexandre Alexeieff . – Paris: J. Schiff rin, Éditions de la Pléiade, 1929.
Bove, E. Une fugue / en frontispice une lithographie d’Alexandre Alexeïeff . – Paris: Éditions de la Belle Page, 1929.
Poe, E. A. La chute de la maison Usher / trad. de Charles Baudelaire; gravures de Alexeïeff . – Paris: Orion, 1929.
Pouchkine, A. Les récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine / traduits du russe par G. Wilkomirsky; eaux-fortes d’A. Alexeïeff . – Maestricht et Bruxelles: A. A. M. Stols, 1930.
Fargue, L.-P. Poèmes / eaux-fortes en couleurs par Alexeïeff . – [Paris]: Gallimard, 1931.
Fournier A. Le Grand Meaulnes / frontispice gravé à l’eauforte par A. Alexeieff . – Paris: Editions de Cluny, 1931.
Andersen, H. C. Images de la lune / vues par Alexandre Alexeieff . – Paris: M. Vox, 1942.
Tchékhov, A. Une banale histoire / suivie de la Steppe, Goûssèv, Volôdia; traduit du russe par Denis Roche; préface de Pierre Brisson; lithographie originale de Alexeïeff . – [Monte-Carlo]: A. Sauret, 1955.
Flaubert, G. Premières lettres à L. C. / frontispice de A. Alexeïeff ; illustrations de J. J. J. Rigal. – [Paris]: Les Impénitents, 1957.
Pasternak, B. Le docteur Jivago / illustrations d’Alexeieff . – [Paris]: Gallimard, 1959.
Hoffmann, E. T. A. Contes / eaux-fortes originales de Alexandre Alexeïeff . – Paris: Club du livre, 1960.
Malraux, A. La tentation de l’Occident; (suivi de) La voie royale / préface de Roger Stéphane; illustrations de Chagall et de Alexeieff … – [Paris]: Diff usion Rombaldi, 1979.
Tolstoj, L. Anna Karénine. – Paris, 1997.

Фильмография 

 Une nuit sur le mont chauve / Ночь на Лысой горе (1933, на музыку Мусоргского)
 La belle au bois dormant (1935)
 Balatum (1938)
 Huilor (1938)
 Les oranges de Jaffa(1938)
 Chants populaires nº 5 (1944)
 En passant (1946)
 Fumées (1951)
 Masques (1952)
 Nocturne (1954)
 La sève de la terre (1955)
 Cent pour cent (1957)
 Anonyme (1958)
 Divertissement (1960)
 Le Procès (1963, графика в фильме Орсона Уэллса «Процесс»)
 Le nez / Нос (1963, по Гоголю, премия на фестивале экспериментального кино в Кнокке, Бельгия)
 L’eau (1966)
 Tableaux d’une exposition / Картинки с выставки (1972, на музыку Мусоргского)
 Trois thèmes (1980)

Библиография

Литература о художнике 
 Bisaccia, Antonio. Alexandre Alexeieff: il cinema d’incisione. Castel Maggiore: Book, 1993 — 149 p. — ISBN 978-88-7232-122-5 (Collezione «Lynx»)
 Bendazzi, Giannalberto. Alexeieff: d’un Maître — Itinerary of a Master [: Bilingue français anglais: Textes de Youri Norstein, Oleg Kovalov, Nikolaï Izvolov, Michèle Reverdy, Robin Allan, Marco Fragonara, Georges Nivat, Claudine Eizykman, Guy Fihman, Dominique Willoughby, Anne Saint-Dreux, Cecile Starr, Svetlana Alexeïeff-Rockwell, Alexandre Rockwell ] / Sous la direction de G.Bendazzi. Paris: Dreamland édition, CICA, Cinémathèque Française, Cinédoc, 2001; 2006 — 320 p. — ISBN 978-2-910027-75-9
 [Федотова Е.] Безвестный русский — знаменитый француз [сб. статей: Ж.Нива и др. ] / Сост., авт. вступ. ст. Е.Федотова. СПб.: Издательство Буковского, 1999. — 132 с.: ил., фот. — «Б-ка Всемир. Клуба Петербуржцев»
 Михайлов, Пётр. Миллионы иголок оставили след в истории кино: Ретроспектива Александра Алексеева // Коммерсантъ. 1995. 27 июля.
 Нива Ж. Дар страдания, дар света: Алексеев в диалоге: от Достоевского к Пастернаку // Наше наследие. 2007. № 81.
 Александр Алексеев: Диалог с книгой [: статьи и интервью художника, а также статьи и мемуары о нём Филиппа Супо, Клер Паркер, Жоржа Нива, Светланы Алексеевой-Рокуэлл, Михаила Шемякина / Предисловие, сост. и общ. ред. А.Дмитренко. СПб.: Вита Нова, 2005 — 80 с.: 115 илл.
 Леонидов В. [rosvesty.ru/1801/culture/?id=514&i=5 Создатель игольчатого экрана] // Российские вести. 2005. 21-27 декабря.
 Пленник четвёртого измерения: Заметки об идеологии «игольчатого экрана» Александра Алексеева  // Искусство кино. 1999. № 6.
 Сеславинский, Михаил Вадимович. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины XX века: книга-альбом. — Москва: Астрель, 2009. — 504 с.: ил. — ISBN 978-5-94829-036-2;
 Сеславинский, Михаил Вадимович. Французские библиофильские издания в оформлении русских художников-эмигрантов (1920-1940-е годы): монография. — М.: ИД Университетская книга, 2012. — 254, [6] с.: ил. — ISBN 978-5-454-00003-5

Издания 
 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы: Роман в четырёх частях с эпилогом: В 2 тт. СПб.: Вита Нова, 2005 — 608 c. каждый том: 100 илл. — ISBN 5-93898-075-5, ISBN 5-93898-076-3 (т.1), ISBN 5-93898-077-1 (т.2)
 Пастернак Б. Доктор Живаго: роман. В 2 тт. СПб.: Вита Нова, 2007 — 976 с.: илл. — ISBN 978-5-93898-124-9
 Андерсен Х. К., Фортуна Эл, 2016, иллюстрации Алексеева А. А. ISBN 978-5-9582-0031-3 .

Ссылки 

 Геннадий Рождественский : «Для меня Алексеев — фигура непревзойденная»
 105 лет со дня рождения художника-аниматора Александра Алексеева — ТВ «Культура»
 «Сны об Альфеони», фильм В.Непевного об Александре Алексееве (2002)
 Терещенко М. Самые необычные мультфильмы // Openspace.Ru. — 2009. — 14 июля.
 
 DVD — ALEXANDRE ALEXEÏEFF
 Alexander Alexeieff auf DVD
 Александр Алексеев, «безвестный русский — знаменитый француз» (imwerden.de/publ-4544.html)
 «Игольчатый экран» А. А. Алексеева — на сайте «Фильмы про мультфильмы»
 [lib.rmvoz.ru/fonoteka/keldyshevskie_chtenija#bunina Музыка в анимации А. Алексеева: парижские опыты 30-х] — запись доклада Татьяны Буниной на международной конференции «Келдышевские чтения».
 [lib.rmvoz.ru/fonoteka/beseda_ob_aleksandre_alekseeve «О художнике и режиссёре-аниматоре Александре Алексееве»] — запись беседы с Татьяной Буниной на конференции «Келдышевские чтения».

Режиссёры мультипликации
Мультипликаторы Франции
Художники Франции XX века
Русские эмигранты первой волны во Франции
Изобретатели Франции